Schebek ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schebek (1875–1949), österreichischer Maler
 Franz Schebek (1814–1862), Baumeister und Politiker
 Edmund Schebek (1819–1895), böhmischer Jurist und Historiker
 Gabriel Schebek (1850–1921), böhmischer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Šebek